Ettal o Etal puede hacer referencia a:

En Alemania 
 Ettal (Alemania), municipio del distrito de Garmisch-Partenkirchen, Baviera.

En Estados Federados  de Micronesia 
 Ettal (atolón), en las islas Nomoi.
 Ettal (isla), isla de dicho atolón.

En Reino Unido 
 Etal (Reino Unido), aldea del condado de Northumberland, Inglaterra.